Vratnik je lahko:
 Vratnik 1 (Bosna in Hercegovina)
 Vratnik 2 (Bosna in Hercegovina)
 Vratnik Samoborski (Hrvaška)
 Vratnik (Hrvaška)